Herrera může být:

příjmení
 Ander Herrera (* 1989) – španělský fotbalista
 Ángel Herrera Vera (* 1957) – kubánský boxer
 Carolina Herrera (* 1939) – venezuelská módní návrhářka
 Danny Herrera (* 1969) – americký hudebník
 Enrique Olaya Herrera (1880–1937) – kolumbijský prezident
 Fernando de Herrera (1534–1597) – španělský básník 
 Helenio Herrera (1910–1997) – argentinský fotbalista a trenér
 Hélmer Herrera (1951–1998) – kolumbijský narkobaron
 Juan de Herrera (1530–1597) – španělský matematik a architekt
 Luis Herrera (* 1961) – kolumbijský cyklista
 Ximena Herrera (* 1979) – bolivijská herečka 

geografický název
 Herrera (provincie) – provincie v Panamě
 Herrera del Duque – město ve Španělsku